Стикер

 Стикер — наклейка (этикетка или другое сообщение, напечатанное на самоклеящейся бумаге).
 Стикер — изображение (как правило, рекламное), предназначенное для размещения в блогах и статусах на форуме.
 Стикер — профессиональное название сухого клеевого карандаша  или сменного стержня клеевого пистолета.
 Стикер (фильм) — российский детективный триллер 2022 года.

Фамилия:
 Каталин Стикер (1932—1959) — казнённая участница Венгерского восстания.